Kenneth Lewis Anderson (1805-1845), avvocato e politico statunitense
Kenneth Arthur Noel Anderson (1891-1959), generale britannico durante la seconda guerra mondiale
Kenneth Anderson (1910-1974), scrittore indiano

Ken Anderson (1909-1993), direttore artistico, sceneggiatore e disegnatore statunitense
Ken Anderson (1949), ex giocatore di football americano statunitense
Ken Anderson (1976), wrestler statunitense

Kenny Anderson (1970), allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense
Kenny Anderson (1991), calciatore olandese naturalizzato scozzese

Pagine correlate
Kennet Andersson (1967), ex calciatore svedese